San’yō ( bzw.  „Bergsonnenseite, Bergsüdseite“) steht für: 

 den Elektronikkonzern San’yō Denki (), englisch Sanyo Electric, siehe Sanyo
 San’yō Omocha Seisakujō () und San’yō Kōgyō K.K. (), Vorgängerfirmen von Takara Tomy
 Sanyō Kokusaku Pulp, ein Vorgängerverein des Eishockeyteams Nippon Paper Cranes
 San’yōdō (), eine Straße und Region in der vormodernen Provinzeinteilung Japans zur Seto-Inlandsee hin, heute in Chūgoku () und teilweise in Kinki gelegen
 die daraus abgeleitete, etwas kleinere, kulturelle Region San’yō () als Teil von Chūgoku
 die Gemeinde San’yō (Yamaguchi) ()
 die daraus durch Zusammenlegung 2005 entstandene Stadt San’yō-Onoda
 die Gemeinde San’yō (Okayama) (), heute Teil der Stadt Akaiwa
 die San’yō-Autobahn, (, engl. Sanyō Expressway)
 die San’yō-Hauptlinie zwischen Kōbe in der Präfektur Hyōgo und Moji in der Präfektur Fukuoka 
 die Schnellfahrstrecke San’yō-Shinkansen zwischen Shin-Ōsaka und Hakata
 die San'yō Denki Tetsudō K.K. (, engl. Sanyo Electric Railway), eine Eisenbahngesellschaft
 den Bahnhof Sanyō-Himeji der Sanyō-Eisenbahngesellschaft, siehe Bahnhof Himeji

San’yo () steht für:
 San’yo (Amt), eine Position in der japanischen Meiji-Regierung

Siehe auch:
 Sanio
 Sanjo